De Coppa Italia 2017–2018 was de 71e editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 29 juli 2017 en eindigde op 9 mei 2018 met de finale in het Olympisch Stadion in Rome.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Serie A 2017/18
 Serie B 2017/18

Bekervoetbal 2017/18
2018